«Моя жизнь в круговерти» () — американский художественный фильм 1993 года, комедия, снятая режиссёром и актёром Эриком Шеффером вместе с Доналом Ларднером Уордом по своему же сценарию, основанном на реальных событиях.

Главные роли в этом фильме исполнили Эрик Шеффер, Донал Ларднер Уорд и Лиза Герштайн, а также Марта Плимтон, Кэзей Симанско, и Фоэб Кейтс. Фильм впервые был представлен публике и кинокритикам 21 апреля 1993 года в США на Международном фестивале фильмов в Сан-Франциско.

Сюжет 

Два друга Сплик и Джейсон работают на обычной работе — один шофёром такси, а другой - барменом. Друзьям надоела их скучная жизнь, они хотят её изменить — для этого они решают снять кинофильм и стать знаменитыми. Правда они ещё не знают о чём будет их фильм. Зато понимают, что без хороших актёров-звёзд ничего не получится и решают в первую очередь их найти.

В ролях 
 Герои
 Эрик Шеффер — Сплик
 Донал Ларднер Уорд — Джейсон
 Лиза Герштайн — Сара Хершфельд
 Дебра Клайн — Аманда
 Дэна Уилер-Николсон — Рэйчел
 Играют самих себя
 Фоэб Кейтс
 Марта Плимтон
 Кэзей Симанско

Отзывы 
 На сайте IMDb фильм получил довольно низкий рейтинг 4,0 балла (всего проголосовало  человек), причём оценки зрителей резко расходятся:  человека дали оценку 1 балл, а  — 10 баллов.
 Сайт Rotten Tomatoes же дал фильму высокий рейтинг 86 %: из 7 критиков лишь один поставил фильму негативную оценку. Фильм получил средний рейтинг 6,8 баллов по десятибалльной шкале.

Другие названия 
  Wer durchdreht, darf nochmal

Примечания

Ссылки 
 «Моя жизнь в круговерти» на сайте Фильм.Ру

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы Эрика Шеффера
Фильмы Донала Ларднера Уорда